Яктыкуль — топоним:

 Яктыкуль — Старейшее название  Банного озера в Башкортостане.
 Яктыкуль — посёлок, Бакаевский сельсовет Северного района Оренбургской области.

См. также 
 Якты-Куль